Иоганн Фабер: Фабер, Иоганн (1478—1540) — гуманист и католический богослов.
 Фабер, Иоганн Готтлиб (1717—1779) — немецкий протестантский теолог и богослов.
 Фабер, Иоганн Лотар (1817—1896) — немецкий промышленный деятель.
 Фабер, Иоганн Людвиг (1635—1678) — немецкий поэт.
  (1626—1702) — немецкий врач, хронист и рисовальщик.